Osoby o japońskim nazwisku Kimura:

 Kōsuke Kimura (ur. 1984) – japoński piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Rayo OKC.
 Masatomi Kimura (1891–1960) – kontradmirał Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w czasie II wojny  światowej.
 Motoo Kimura (1924–1994) – japoński genetyk, biolog molekularny, autor neutralistycznej teorii ewolucji molekularnej.
 Kenji Kimura (ur. 1945) – japoński siatkarz. Dwukrotny medalista olimpijski.
 Takuya Kimura (ur. 1972) – japoński aktor
 Jirōemon Kimura (1897–2013) – japoński superstulatek